Stati Uniti d'America
 Raymondville – città della Contea di Texas, Missouri
 Raymondville – città della Contea di Willacy, Texas